

Еньє-ле-Дюк — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Еньє (Сарта) — муніципалітет у департаменті Сарта, Франція

Еньє — громада в кантоні Во

Інше 
 Ñ () — літера розширеної латинки, вживається в іспанській мові.